In 1996/97 werd het 59ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1996/97  uitkwamen in de Division 1.

AS Monaco

Bijgaand een overzicht van de spelers van AS Monaco, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Jean Tigana voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Zie ook
Coupe de France 1996/97
Coupe de la Ligue 1996/97

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1996/97